Remington Arms – amerykański producent broni strzeleckiej
 Remington Rand – amerykański producent sprzętu biurowego i informatycznego

Miejscowości w USA:
 Remington – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Remington – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Remington – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Fauquier
 Remington – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Remington (ang. Remington Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood